Бреви́ль-ле-Мон () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Кабур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14106.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 656 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 427 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 316 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 316 активных жителей работали 297 человек (156 мужчин и 141 женщина), безработных было 19 (11 мужчин и 8 женщин). Среди 111 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бревиль-ле-Мон 

Коммуны департамента Кальвадос